Фрањо Блаж је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1960. || Акција  || Баховец
|-
| 1966. || Амандус  || Сељански свештеник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Црвено класје  || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци